Verhaeghe ist der Familienname folgender Personen:

 Carter Verhaeghe (* 1995), kanadischer Eishockeyspieler
 Frans Verhaeghe (* 1945), belgischer Historiker und Mittelalterarchäologe
 Jean-Daniel Verhaeghe (* 1944), belgischer Filmregisseur
 Julia Verhaeghe (1910–1997), Gründerin der geistlichen Familie „Das Werk“
 Marie Tamarelle-Verhaeghe (* 1962), französische Politikerin
 Paul Verhaeghe (* 1955), belgischer Psychologe, Psychoanalytiker und Hochschullehrer